Корница — название населённых пунктов:
 
 Корница — деревня в Шарковщинском районе Витебской области Белоруссии.
 Корница — село в Белогорском районе Хмельницкой области Украины.
 Корница — село в Благоевградской области Болгарии.